Jungfru Marie död är ett vanligt motiv inom konsten. Ibland förekommer också namnformen Guds moders avsomnande. Exempel på målningar med detta namn:

Jungfru Marie död 
Jungfru Marie död (Caravaggio) – målning från 1606 av Caravaggio
Jungfru Marie död (Carpaccio) – målning från 1504–1508 av Carpaccio
Jungfru Marie död (Christus) – målning från 1460–1565 av Petrus Christus
Jungfru Marie död (van der Goes) – målning från 1480 av Hugo van der Goes
Jungfru Marie död (Mantegna) – målning från 1463 av Andrea Mantegna

Guds moders avsomnande 
Guds moders avsomnande (El Greco) – målning från 1565–1566 av El Greco
Guds moders avsomnande (Brueghel) – målning från 1565–1566 av Pieter Brueghel den äldre

Bildgalleri

Se även 
Jungfru Marie himmelsfärd
Guds moders avsomnande

Motiv i konsten